Евгений Комаров: Комаров, Евгений Борисович (род. 1942) — глава администрации Мурманской области (1991—1996).
 Комаров, Евгений Викторович (род. 1988) — российский велосипедист.